El título «El hijo (película de 2019)» puede referirse a:

 El hijo, película argentina dirigida por Sebastián Schindel.
 Brightburn, película estadounidense producida por James Gunn, y titulada «El hijo» en España.